Llac Huron (en anglès Lake Huron), Gran Llac d'Amèrica del Nord, limita a l'est amb Ontàrio (Canadà) i a l'oest amb Michigan (Estats Units).
 Huron (Califòrnia)
 Huron (Dakota del Sud)
 Huron (Kansas)
 Huron (Ohio)
 Huron, membre de la tribu dels hurons, confederació índia que parlaven un dialecte iroquès